4367 Meech – asteroide della fascia principale
 Lago Meech – lago del Canada

Persone 

 Molly Meech – velista neozelandese.
 Sam Meech – velista neozelandese